Матіясевич Михайло Степанович — російський і радянський воєначальник
 Матіясевич Олексій Михайлович — підводник, Герой Росії
 Матіясевич Юрій Володимирович — радянський російський математик